Це список WLAN-каналів, що є офіційно дозволеними та використовують протоколи IEEE 802.11 і в основному продаються під торговою маркою Wi-Fi.

2.4 ГГц (802.11b/g/n)

5 ГГц (802.11a/h/j/n) 

Різні країни використовують різні обмеження щодо максимальної потужності передавача, механізмів уникнення перешкод та керування потужністю. Ці обмеження можуть розповсюджуватися лише на частину каналів. В Україні для всіх каналів 802.11n 5 ГГц дозволено використання в приміщеннях з передавачами потужністю до 100 мВт.

Посилання 

Бездротові мережі
Wi-Fi
IEEE 802.11